Tsghuk Lerr (armeniska: Ծղուկ Լեռ) är ett berg i Azerbajdzjan, på gränsen till Armenien. Det ligger i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Tsghuk Lerr är  meter över havet.

Terrängen runt Tsghuk Lerr är kuperad norrut, men söderut är den bergig. Tsghuk Lerr är den högsta punkten i trakten. Runt Tsghuk Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Tsghuk Lerr består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan

Artiklar med robotjusterad position
Berg i Azerbajdzjan 3000 meter över havet eller högre